Großhau steht für:

 Großhau, Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 deutscher Name für Veľká Lehota in der Slowakei